49. Mistrzostwa Europy w zapasach odbyły się w marcu w Budapeszcie, gdzie walczyli mężczyźni, natomiast turniej kobiet rozegrano w czerwcu w Oslo.

Styl klasyczny

Medaliści

Tabela medalowa

Styl wolny

Medaliści

Tabela medalowa

Kobiety styl wolny

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com		

Mistrzostwa Europy w zapasach
1996 w zapasach
Zapasy na Węgrzech
Zapasy w Norwegii
Sport w Budapeszcie
Sport w Oslo